Serra de Montsant
 Parc Natural de Montsant
 Riu de Montsant
 Denominació d'Origen Montsant